Acanthochaetetidae är en familj av svampdjur. Acanthochaetetidae ingår i ordningen Hadromerida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acanthochaetetidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Acanthochaetetidae